Утебо (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 17,72 км². Население — 17999 человек (на 2010 год). Расстояние — 319 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Плезанс-дю-Туш (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web oficial del Ayuntamiento
 Preiódico Digital creado por alumnos de Primaria del CEIP «Parque Europa» de Utebo
 Ficha de la población

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы
Города Сарагосы